Als Tween bezeichnet man:

 im professionellen Wrestling einen Kämpfer, dessen Charakterdarstellung zwischen guter Held und Bösewicht liegt
 Emulgatoren aus der Gruppe der Polysorbate
 ein Kind im Alter zwischen 10 und 13 Jahren, also zwischen dem traditionellen Kindheitsbegriff und der Jugend (von englisch between). Siehe auch Lückekinder.
 Im Zeichentrickfilm (Schlüsselbildanimation) und bei animierten Symbolen, Grafiken, Bildern:
 ein automatisch generiertes Zwischenbild, siehe Tweening.
 to  tween (englisches Neuwort, abgeleitet von between): überblenden; die Zwischenschritte ausrechnen

Siehe auch:
 Tweener